

Lokalizacje

Niemcy 
 Sondheim – dzielnica Homberg (Efze)
 Sondheim vor der Rhön – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rhön-Grabfeld

Osoby 
 Stephen Sondheim – amerykański kompozytor

Zobacz też 
 Sontheim